Příjmení Holiš nosí více významných osobností:

 Blažena Holišová (1930–2011) – česká herečka
 Evžen Holiš (* 1930) – český dirigent a sbormistr
 Hana Holišová (* 1980) – česká herečka a zpěvačka
 Radim Holiš (* 1975) – česká politik hnutí ANO 2011, hejtman Zlínského kraje, starosta města Rožnov pod Radhoštěm